Dresdner Hof steht für:

 Dresdner Hof (Leipzig)
 Dresdner Hof (Zittau)
 Dresdner Hof, früherer Name des Hotels Hilton Dresden
 alternative Bezeichnung für den Sächsischen Hofstaat